De Football League Cup 1961/62 was de tweede editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 11 september 1961 en eindigde op 1 mei 1962 met de finale (replay) op Carrow Road in Norwich. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi. Norwich City won de beker voor de eerste keer in het bestaan van de club. Titelverdediger Aston Villa werd in de derde ronde al uitgeschakeld door Ipswich Town.

Schema

Zie ook
FA Cup 1961/62
Finale League Cup 1962
Engels voetbalkampioenschap 1961/62

Bekervoetbal 1961/62
1962